Frederico Guilherme (Haia, 25 de outubro de 1768 – Weilburg,  9 de janeiro de 1816) foi um príncipe de Nassau-Weilburg. Em 1806, recebeu o título de Príncipe de Nassau, enquanto seu primo, o Príncipe Frederico Augusto de Nassau-Usingen, tornou-se o Duque de Nassau. Frederico Guilherme morreu em janeiro de 1816, apenas dois meses antes de seu primo. Ambos os homens foram sucedidos pelo filho de Frederico, Guilherme.

Família 
Frederico Guilherme era o filho sobrevivente mais velho do príncipe Carlos Cristiano de Nassau-Weilburg e da princesa Guilhermina Carolina de Orange-Nassau.

Guilhermina era filha de Guilherme IV, Príncipe de Orange, e da princesa Ana do Reino Unido. Ana era a filha mais velha de Jorge II da Grã-Bretanha e da marquesa Carolina de Ansbach.

Casamento e filhos 
Em 31 de julho de 1788, em Hachenburg, Frederico se casou com Luísa Isabel, Burgravina de Kirchberg (Hachenburg, 19 de abril de 1772 - Viena, 6 de janeiro de 1827). O noivo tinha quase vinte anos e a noiva apenas dezesseis. Na época, ele ainda era herdeiro do principado. Seu pai morreu em 28 de novembro do mesmo ano e Frederico, então, o sucedeu.

Frederico e Luísa tiveram quatro filhos:

 Guilherme, Duque de Nassau (14 de junho de 1792 – 20 de agosto de 1839).
 Augusta Luísa Guilhermina de Nassau-Weilburg (Weilburg, de 5 de janeiro de 1794 – Weilburg, 11 de abril de 1796).
 Henriqueta de Nassau (30 de outubro de 1797 – 29 de dezembro de 1829). Casou-se com o arquiduque Carlos, Duque de Teschen.
 Frederico Guilherme de Nassau-Weilburg, e depois, de Nassau (Bayreuth, de 15 de dezembro de 1799 – Viena, 6 de janeiro de 1845). Ele casou-se, em 7 de junho de 1840 , com Anna Ritter, Nobre de Vallyemare (Viena, 21 de junho de 1802 – Paris, 19 de julho de 1864), desde 1840, Condessa de Tiefenbach, viúva de Johann Baptist Brunold. Sua única filha foi:
 Guilhermina Brunold (Altzgersdorf, 5 de julho de 1834 – Genebra, 12 de dezembro de 1892), desde 1844. Condessa de Tiefenbach. Casou-se em Paris, a 30 de outubro de 1856, com Émile de Girardin (28 de junho de 1802 – Paris, 27 de abril de 1881). Divorciaram-se em 1872

Ascendência

Referências

Ligações externas 

 

Nascidos em 1768
Mortos em 1816
Casa de Nassau-Weilburg